Михайловщина — топоним:

Белоруссия 
 Михайловщина — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Михайловщина — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Михайловщина — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Михайловщина — деревня в Усть-Удинском районе Иркутской области.